You're Welcome – brano musicale dei Beach Boys del 1967
You're Welcome – album degli A Day to Remember del 2021